OSŠ - kratica za Olimpijada starih športova (Brođanci)  

Kratice